Existen dos ediciones del Seven Sudamericano Femenino disputadas en el 2017:

 Seven Sudamericano Femenino 2017 (Villa Carlos Paz), disputado en febrero en esa ciudad de Argentina
 Seven Sudamericano Femenino 2017 (Montevideo), disputado en noviembre en esa ciudad de Uruguay